Лонерган — фамилия.

  (1904—1984) — канадский философ и теолог.
  (род. 1969) — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии среди любителей в раздельном старте на 25 миль (1991).
  (род. 1994) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Голд Кост», племянник Сэм Лонергана.
 Лонерган, Джин — ирландская регбистка, участница Кубка мира (2006).
  (1839—1902) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Геттисберге.
  (1895—1969) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
  — новозеландский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (1989—1992).
 Лонерган, Кара — новозеландская футболистка, финалистка Кубка Кейт Шеппард в составе клуба «Форрест-Хилл Милфорд Юнайтед» (2018).
 Лонерган, Кеннет (род. 1962) — американский драматург, режиссёр и сценарист.
  (род. 1999) — австралийский регбист, финалист чемпионата Австралии в составе клуба «Канберра Вайкингс» (2019), брат Райана Лонергана.
  (род. 1940) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1964).
  (1874—1947) — американский политик, член Палаты представителей (1913—1915, 1917—1921, 1931—1933) и Сената (1933—1939).
 Лонерган, Патрик — ирландский театровед и педагог, лауреат Театральной книжной премии Общества исследований театра (2008).
  (род. 1998) — австралийский регбист, финалист чемпионата Австралии в составе клуба «Канберра Вайкингс» (2017, 2019).
 Лонерган, Ребекка — британская футболистка, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Арсенал» (1995).
 Лонерган, Роб (род. 1959) — канадский бегун, чемпион Канады в беге на 5000 м (1985).
 Лонерган, Сара — британская гребчиха, чемпионка Великобритании в восьмёрках (2010).
  (1899—1969) — австралийский и папуа-новогвинейский чиновник, член Законодательного совета Папуа — Новой Гвинеи (1952—1959).
  (род. 1987) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Эссендон» и «Ричмонд», дядя Джесси Лонергана.
 Лонерган, Тоби — британский гребец, серебряный медалист чемпионата Великобритании в парных четвёрках (2009).
  (род. 1984) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (2011).
 Лонерган, Том и Айлин — американская супружеская пара, пропавшая у Большого Барьерного рифа 25 января 1998 года.
 Лонерган, Фрэнк — американский политик, председатель Палаты представителей штата Орегон (1931—1933).
 Лонерган, Энди (род. 1983) — английский футболист.

Примечания